Pyramid Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Pyramid Lake (Kalifornien), ein Stausee
 Pyramid Lake (El Dorado County, Kalifornien)
 Pyramid Lake (Nevada)
 Pyramid Lake (New York)
 Pyramid Lake (Washington)

in Kanada:
 Pyramid Lake (Alberta)